Stefan Thesker (Ahaus, 1991. április 11. –) német labdarúgó, aki jelenleg a német Holstein Kiel hátvédje.

További információk 
Stefan Thesker adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1991-ben született személyek
Német labdarúgók
A Twente Enschede labdarúgói
A Fortuna Sittard labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim labdarúgói
A Hannover 96 labdarúgói
A Greuther Fürth labdarúgói
A Holstein Kiel labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek